Ballinger kan syfta på:

 Richard Achilles Ballinger (1858–1922), amerikansk politiker
 Ballinger, Texas